Strada statale 11 – strada statale polacca
 Strada statale 11 Padana Superiore